Mólos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Mólos (ort i Grekland, Joniska öarna), Nomós Kerkýras, 
 Mólos (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Fthiotis, 

Robotskapade Greklandförgreningar